Жовні́р — солдат армії Речі Посполитої.
 Жовні́р — діалектна назва солдата.

Прізвище 

 Жовнір Кирило Андрійович ( 1997) — український хокеїст.
 Жовнір Ольга Богданівна ( 1989) — українська фехтувальниця, шаблістка.
 Таран-Жовнір Юрій Миколайович (1927—2003) — український металознавець.
 Жовнір Микола Миколайович(2005) — український студент,дотер.

Див. також 
 Жалонер